Beaubrun ist der Familienname folgender Personen:

 Charles und Henri Beaubrun, Henri Beaubrun (1603–1677) und Charles Beaubrun (1604–1694), französische Maler
 Sarah Flood-Beaubrun (* 1969), lucianische Politikerin und Anwältin; seit 2016 Außen- und Finanzministerin des Inselstaates